Гейнсвилл или Гейнсвилль () — название ряда населённых пунктов в США.

 Гейнсвилл — город во Флориде, самый крупный населённый пункт с этим названием.
 Гейнсвилл (Алабама)
 Гейнсвилл (Виргиния)
 Гейнсвилл (Джорджия)
 Гейнсвилл (Миссури)
 Гейнсвилл (Нью-Йорк)
 Гейнсвилл (Техас)